Jean-Henri Fondeville, écrivain béarnais.
 Pierre Clair de Fondeville, avocat, premier maire élu de Tarbes en 1790.

Homonymie
Homonymie de patronyme